Callicorini é uma tribo de lepidóteros da subfamília Biblidinae.

Sistemática
 Ordem Lepidoptera
 Subordem Glossata
 Infraordem Heteroneura
 Superfamília Papilionoidea
 Família Nymphalidae
 Subfamília Biblidinae
 Tribo Callicorini (Orfila, 1952)
 Gênero Antigonis (Felder, 1861)
 Gênero Callicore (Hübner, 1819)
 Gênero Catacore (Dillon, 1948)
 Gênero Diaethria (Billberg, 1820)
 Gênero Haematera (Doubleday, 1849)
 Gênero Paulogramma (Diloon, 1948)
 Gênero Perisama (Doubleday, 1849)

Lepidoptera